Henry Thomas (acteur), (San Antonio (Texas), 9 september 1971), een acteur uit de Verenigde Staten
Henry Thomas (personage uit Beverly Hills, 90210), een personage uit de televisieserie Beverly Hills, 90210